Kollaps (vom lateinischen  für „zusammenbrechen“), deutsch Zusammenbruch, steht für:

 einen Kreislaufkollaps, siehe Synkope (Medizin)
 Lungenkollaps durch Eindringen von Luft in den Brustkorb
 Nervenzusammenbruch, psychischer Ausnahmezustand
 einen wirtschaftlichen oder finanziellen Absturz eines Systems (oder einer Person)
 Ökosystem-Kollaps, Kollaps eines ökologischen Systems
 Zivilisationskollaps, Zusammenbruch bzw. Untergang einer komplexen menschlichen Gesellschaft
 einen Kollaps der Wellenfunktion
 Gravitationskollaps, Zusammensturz eines massereichen Sterns
 ein Modell über das Ende des Universums, siehe Big Rip
 einen Großausfall der Energieversorgung, siehe Stromausfall
 Kollaps (Buch), ein Buch von Jared Diamond über den Grund des Untergangs von Gesellschaften
 Kollaps (Album), ein Album der Band Einstürzende Neubauten
 Tatort: Kollaps, ein TV-Krimi

Siehe auch:
 collapsologie, Wortschöpfung von Pablo Servigne
 Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus
 Der Zusammenbruch, Roman des Schriftstellers Émile Zola